Векторизація (обробка зображень) — процес перетворення [растрового зображення у векторне
  — лінійне перетворення матриці у вектор-стовпець
  — технологія оптимізації програм, яка трансформує цикли у векторні операції
  — технологія програмування з використанням векторизованих операцій, тобто операцій, які застосовуються до всього масиву (вектора чи матриці)
 Вкладання слів — відображування слів у вектори в обробці природних мов